

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941
 exyufudbal
	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	
Фудбал у 1930.
Фудбал у 1931.